Azángaro (stad), een stad in Peru
Azángaro (provincie), een provincie van Peru
Azángaro (district), een district van Peru